Malcolm – nome proprio di persona scozzese maschile
 Malcolm – serie televisiva statunitense
 Malcolm – romanzo di James Purdy
Malcolm – dramma di Edward Albee, tratto dal romanzo di Purdy

Geografia
Stati Uniti d'America
 Malcolm – census-designated place dell'Alabama
 Malcolm – comune del Nebraska

Persone
 Christian Malcolm – atleta britannico
 Norman Malcolm – filosofo statunitense